Онищик — фамилия. Известные носители:

 Онищик, Аркадий Львович (1933—2019) — советский и российский математик. Сын Л. И. Онищика.
 Онищик, Лев Иванович (1895—1968) — советский учёный в области теории сооружений и строительных конструкций.